Mylagaulus — род вымерших млекопитающих из вымершего семейства Mylagaulidae отряда грызунов. Жил во времена миоцена и плиоцена ( назад) в Северной Америке на территории современных США (штаты Южная Дакота, Флорида, Небраска, Канзас).

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на август 2022 года в род включают 4 вымерших вида:

Примечания 

Вымершие грызуны
Млекопитающие миоцена
Млекопитающие плиоцена